

Austria 
 Kamp – rzeka w Dolnej Austrii

Osoby 
 Alexandra Kamp – niemiecka aktorka
 Andrew Van De Kamp – fikcyjna postać
 Bree Van De Kamp – fikcyjna postać
 Danielle Van De Kamp – fikcyjna postać
 Peter van de Kamp – amerykański astronom
 Ragnar Kamp – amerykański curler

Inne 
 kamp – forma stylizacji
 Kamp – opactwo Cystersów
 (1965) van de Kamp – planetoida
 Kamp! – polski zespół muzyczny

Zobacz też 

 Camp
 Kamp-Bornhofen
 Kamp-Lintfort